Catreus (geslacht), geslacht van fazantachtigen
Catreus (mythologie), zoon van Minos